Лос Агавес има више значења:

 Лос Агавес (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Агавес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику